Аројо Фрио има више значења:

 Аројо Фрио (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Фрио (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Аројо Фрио (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Аројо Фрио (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Аројо Фрио (Алто Лусеро де Гутијерез Бариос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Фрио (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Аројо Фрио (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику